Ordet el-klaver dækker flere forskellige instrumenter. Betegnelsen bruges oftest om et digital-klaver der skaber lyden vha. samplede klaverlyde. Ordet dækker også instrumenter som Fender Rhodes, Wurlitzer og Clavinet, der er mekaniske elektrisk forstærkede instrumenter, hvor lyden opfanges af pickup'er som på en el-guitar. Ordet bruges også som fællesbetegnelse for diverse Rhodes og Wurlitzer-lyde fx på synthesizere eller digital-pianoer.

Tangentinstrumenter